Agrafiotis steht für:

 Agrafiotis, ein Fluss in Griechenland

Agrafiotis ist der Familienname folgender Personen:
 
 Alexis Agrafiotis (* 1970), griechischer Komponist und Dirigent
 Dimitri Agrafiotis (* 1932), griechischer Dirigent, Bratschist und Komponist